Příjmení Sellitto nosí více různých osob:
 Giacomo Sellitto (1701–1763) – italský skladatel a hudební pedagog
 Giuseppe Sellitto (1700–1777) – italský hudební skladatel a varhaník